Керсибал () — фракийский правитель III века до н. э., возможно, галатский царь в Тилисе.

Об Керсибале известно только из нумизматического материала, схожего с монетами Александра Македонского. На аверсе серебряных тетрадрахм вычеканена голова Геракла. На реверсе присутствуют восседающий на троне Зевс, со скипетром и орлом в руках, а также легенда с надписью ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΕΡΣΙΒΑΥΛΟΥ.

По замечанию некоторых исследователей, исходящих в том числе из сходства чеканки Керсибала с монетами галатского царя Кавара, предположительно, он также был кельтским властителем в Тилисе и правил примерно в 255—235 годах до н. э. (по другим оценкам примерно в 260—240/230 годах до н. э. или около 300 года до н. э.). Возможно, отцом Керсибала был Орсоалт, а его сыном и преемником — Коммоторий. Однако не исключено, что Керсибал — это личное имя Коммотория.

Литература 
Исследования
 Manov M. Kersibaulos a Orsoaltios — dvaja panovníci známi iba na základe ich mincí: pokus o nový prístup k riešeniu problému // Деньги, экономия и общество. Международный нумизматический симпозиум — тезисы докладов Словацкое нумизматическое общество при САН Кошице 16. — 19. Мая 2013 г. С. 15.
 Peter U. Die Münzen der thrakischen Dynasten (5. — 3. Jahrhundert v. Chr.): Hintergründe ihrer Prägung. — Berlin, 1997. S. 8, 249, 252, 305. — ISBN 3-05-003132-8.
  Mitthof F., Schreiner P., Schmit O.J. Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300. S. 168. — 2019. — ISBN 978-3-11-063966-7.
  Valeva J., Nankov E., Graninger D. A Companion to Ancient Thrace. — P. 272, 278, 280—281.
  Thonemann P. Hellenistic World: Using Coins as Sources. — Cambridge, 2015. P. 31-32. — ISBN 978-1-107-45175-9.

Цари Фракии
Правители Европы III века до н. э.